Mekarjaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,80, long 108,48), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,54, long 107,99), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,38, long 107,89), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,87, long 107,19), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,78, long 107,13), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,64, long 108,08), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 107,90), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,61, long 107,58), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,78, long 107,47), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,91, long 107,44), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,68, long 107,16), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,39, long 107,39), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,89, long 106,86), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,83, long 106,59), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,51, long 106,51), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,24, long 107,25), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,24, long 107,31), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,94, long 108,58), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,24, long 107,86), 
 Desa Mekarjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,19, long 107,85), 

Robotskapade Indonesienförgreningar